Sozopol  peut désigner plusieurs lieux situés en Bulgarie :
 la ville de Sozopol ;
 la commune de Sozopol.

Homonymie de toponyme